Roes steht für:

 Roes, Ortsgemeinde im Landkreis Cochem-Zell in Rheinland-Pfalz
 Die Region Österreich-Schweiz (ROeS) der Internationalen Biometrischen Gesellschaft

Roes ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander von Roes (* um 1225; † kurz vor 1300), mittelalterlicher deutscher Gelehrter und Kanoniker
 Georges Roes (1889–1945), französischer Sportschütze
 Michael Roes (* 1960), deutscher Schriftsteller, Romanautor, Dichter, Essayist, Stückeschreiber, Anthropologe und Filmemacher
 Peter Roes (* 1964), belgischer Radrennfahrer
 Sven Roes (* 1999), niederländischer Shorttracker